Rezultati Prvenstva Anglije 1966 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie-Jean Moffitt je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (polfinale)
  Maria Bueno (finale)
  Adrianne Haydon (polfinale)
  Billie-Jean Moffitt (prvakinja)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Annette Van Zyl (četrtfinale)
  Françoise Dürr (četrtfinale)
  Norma Baylon (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1966